Латексные салфетки — специальные гигиенические прокладки, сделанные из тонкого латекса, некоторые из них ароматизированные. Латексные салфетки используют для барьерной защиты от ВИЧ и венерических болезней при оральных ласках влагалища или ануса. Во время куннилингуса или анилингуса латексную салфетку необходимо приложить к вагине или к анусу и придерживать её так, чтобы она всегда была напротив рта. При правильном использовании прокладки уменьшается риск попадания микрофлоры слизистой оболочки влагалища или прямой кишки в полость рта, и наоборот. В качестве альтернативы используют также разрезанный латексный презерватив или пищевую плёнку.

Производители 
 Glyde
 Pasante

См. также 
 Презерватив
 Женский презерватив
 Диафрагма (контрацепция)

Ссылки 
 aids.ru — Оральный секс: инструкция по безопасности
 sex.passion.ru — Секс и ВИЧ: все ли мы знаем?!

Контрацепция
Безопасный секс